Oliu o olivera, arbre de la família de les oleàcies 
 Biografies:
 Alejandro Abal Oliú (n. 1948), advocat uruguaià
 Fernando Oliú (1925-1983), advocat i polític uruguaià 
 Ingrid Oliu, actriu estatunidenca
 Joan Oliu i Pich (1921-1998), directiu bancari català
 Josep Oliu i Creus (1949), banquer català
 Miquel Oliu i Nieto
 Ramon Oliu (1923-2005), escriptor i periodista català